Echorausch bezeichnet: 

 einen Flashback im Zusammenhang mit Drogen
 eine Münchner Hip-Hop Band – siehe Echorausch (Band)